

Premi e riconoscimenti
 All-NBDL Second Team (2016)

Collegamenti esterni

 Scheda su detroittitans.com